Spojení písmene R a číslice 13 může mít různé významy:

 Tumanskij R-13 – sovětský proudový motor
 Trichlorfluormethan (R13)
 železniční linka R13 v trase Olomouc – Přerov – Břeclav – Brno